Marscheiderbach steht für:
 Marscheiderbach (Wuppertal), eine Ortslage von Wuppertal-Ronsdorf, Nordrhein-Westfalen
 Marscheiderbach (Lehbach), ein Zufluss des Lehbachs in Rheinland-Pfalz
 Marscheider Bach, ein Zufluss der Wupper in Nordrhein-Westfalen